Менжинське — село, Сладковський район, Тюменська область, Росія
 Менжинське — колишня назва села Приміське, Нікопольський район, Дніпропетровська область, Україна